Ida Laura Veldhuyzen van Zanten (1911-2000), Nederlands verzetsstrijdster
Jacob Veldhuyzen van Zanten (1927-1977), Nederlands piloot, gezagvoerder van het KLM-toestel dat verongelukte op Tenerife
Marlies Veldhuijzen van Zanten (1953), Nederlands staatssecretaris
Ellemijn Veldhuijzen van Zanten (1968), Nederlands actrice